A 2000. évi nyári olimpiai játékokon a férfi strandröplabdatornát szeptember 17. és 26. között rendezték. A tornán 24 páros vett részt.

Lebonyolítás 
A 24 páros a kiemelés szerint egy mérkőzést játszott az első fordulóban. Innen a győztes 12 páros továbbjutott a legjobb 16 közé, a vesztesek a reményágon folytathatták. A reményágon a 12 páros további mérkőzéseket játszott kieséses rendszerben. A 2. forduló utáni három győztes és a legjobb pontaránnyal rendelkező csapat jutott be a nyolcaddöntőbe. A nyolcaddöntőtől egyenes kieséses rendszerben folytatódott a torna.

A mérkőzéseket a döntő és a bronzmérkőzés kivételével egy nyert szettig játszották, amelyben 15 pontot kellett elérni a győzelemig. 14–14-es állás után két pont különbség kellett a győzelemhez, azonban legfeljebb 17 pontig tartott a mérkőzés. A helyosztó mérkőzéseken két nyert szettig tartottak a mérkőzések, a szettek megnyeréséhez 12 pontot kellett elérni.

Eredmények

1. forduló

Reményág

1. forduló

2. forduló 

A győztesek és a legjobb pontaránnyal rendelkező párosként az amerikai Heidger – Wong páros jutottak a legjobb 16 közé.

Nyolcaddöntők 

Az amerikai páros játék nélkül jutott tovább, a mérkőzést 15–0-val írták a javukra.

Negyeddöntők

Elődöntők

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
Női strandröplabdatorna a 2000. évi nyári olimpiai játékokon

FStrand